Wilson è membro fondatore di due gruppi musicali, i ReFill e i The Californias, ma è conosciuto maggiormente per la sua partecipazione al tour della giovane cantante pop, Hope Partlow (della Virgin Records).

Collegamenti esterni